L'UniCredit Czech Open 2014 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria ATP Challenger Tour nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2014. È stata la 21ª edizione del torneo che si è giocata a Prostějov in Repubblica Ceca dal 2 al 7 giugno 2014 su campi in terra rossa e aveva un montepremi di  €+H.

Partecipanti singolare

Teste di serie

Ranking al 26 maggio 2014.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Robin Haase
  Adam Pavlásek
  Radek Štěpánek
  Jozef Kovalík

Giocatori che sono passati dalle qualificazioni:
  Tristan Lamasine
  Daniel Knoflicek
  Julien Obry
  Michal Konečný

Giocatori che hanno ricevuto un entry come alternate:
  Theodoros Angelopoulos
  Benjamin Balleret 
  Ricardo Hocevar

Partecipanti doppio

Teste di serie

Ranking al 26 maggio 2014.

Altri partecipanti
Coppie che hanno ricevuto una wild card:
  Zdeněk Kolář /  David Poljak
  Michal Konečný /  Jaroslav Pospíšil
  Adam Pavlásek /  Jiří Veselý

Vincitori

Singolare

 Jiří Veselý ha battuto in finale  Norbert Gomboš 6–2, 6–2

Doppio

 Andre Begemann /  Norbert Gomboš hanno battuto in finale  Peter Polansky /  Adil Shamasdin 6–1, 6–2

Collegamenti esterni 
 

 
ATP Challenger Tour 2014